

Прізвище 

 Анн Лінде (; 1961) — шведський політик.
 Андреас Лінде (; 1993) — шведський футболіст, воротар клубу «Молде».
 Карл фон Лінде (; 1842—1934) — німецький інженер, професор, доктор філософії.
 Самуїл Лінде, Лінде (Linde) Самуїл (Самуєль, Samuel) Готліб (Богумил, Феофіл, Bogumił) Іванович; 1771—1847 — польський філолог, історик, славіст, освітянський діяч.
 Лінде Дмитро Павлович (1919—2000) — радянський фізик.

Топоніми

Лінде () — річка в Східному Сибіру Росії, протікає по території Жиганського та Кобяйського улусів, Республіки Саха (Якутія).

Інше 
 The Linde Group Лінде Груп () — міжнародна компанія в галузі промислових газів та інжинірингу.